Pickard ist der Familienname folgender Personen:

 Calvin Pickard (* 1992), kanadischer Eishockeytorwart
 Chet Pickard (* 1989), kanadischer Eishockeytorwart
 Frederick Octavius Pickard-Cambridge (1860–1905), britischer Zoologe
 Greenleaf Whittier Pickard (1877–1956), US-amerikanischer Ingenieur
 Helena Pickard (1900–1959), britische Schauspielerin
 Leonard Pickard (* 1945), US-amerikanischer Produzent synthetischer Drogen 
 Nancy Pickard (* 1945), US-amerikanische Krimiautorin
 Nicholas Pickard (* 1975), britischer Schauspieler
 Octavius Pickard-Cambridge (1828–1917), englischer Pastor und Zoologe
 Thomas J. Pickard (* 1950), US-amerikanischer Direktor des Federal Bureau of Investigation (FBI)
 Victor Pickard (1903–2001), kanadischer Stabhochspringer und Speerwerfer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pickard (Georgia)
 Pickard (Indiana)
 Pickard (Washington)

Teil von Firmierungen:
 Pickard Brothers, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Pickard-Cambridge
 Picard
 Picart